Това е списъкът с епизоди на сериала „Мега-чудесата на Калинката и Черния котарак“ с оригиналните дати на излъчване в България. Епизодите са сортирани спрямо датата на излъчване в България.

Общ преглед

Сезон 1 (2016)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019)

Сезон 4 (2021/2022)

Сезон 5 (2022)

Източници 
Списъци с епизоди на анимационни сериали

Външни препратки 
 Официален сайт